1N steht für:
 Chevrolet 1N, ein PKW-Modell
 Navitaire, IATA-Code der US-amerikanischen Fluggesellschaft
 Schtil-1N, eine russische Trägerrakete

1N